Bourbon kan syfta på:

 Bourbon – en artvarietet av arabicakaffe
 Bourbon (dryck) – en typ av whiskey från USA
 Bourbonrosor – en grupp rosor
 Bourbonvanilj – en flerårig ört i orkidéfamiljen
 Bourbon Street – en gata i New Orleans
 Bourbon-Vendée – namnet på en stad i Frankrike under Bourbonska restaurationen, se La Roche-sur-Yon
 Île Bourbon – tidigare namn på ön Réunion

Politik, regenter och släkter
 Huset Bourbon – en kunglig släkt som regerat i bland annat Frankrike och Spanien
 Bourbon-Bägge Sicilierna – en utgrening från Spanien i Kungariket Neapel och Kungariket Sicilien
 Huset Bourbon-Parma – en utgrening i Hertigdömet Parma
 Spanien under huset Bourbon – Spaniens monarker från Spanska tronföljdskriget 1700 till 1808
 Lista över huset Bourbon
 Bourbon-Orléans – den yngre linjen av huset Orléans
 Bourbonska restaurationen – franska monarkin med bourbonska ätten vid tronen 1814–1830
 Bourbonska restaurationen i Spanien – i Spanien då huset Bourbon återtog tronen 1874–1931
 Hertig av Bourbon – en pärsvärdighet i Frankrike 1300-talet till 1527, 
 Bourbonska familjefördraget – ett mellan kungarna av Frankrike och Spanien 15 augusti 1761 i Versailles ingånget defensivt och offensivt förbundstraktat

Se även
 Bourbon County – flera i USA
 Bourbonnais – en historisk provins i Frankrike